Сейская волость:
 Сейская волость — бывшая административная единица в Хакасии (Россия).
 Сейская волость — административная единица в Латвии, полностью соответствует вышестоящей по уровню адм. единице, Сейскому краю.